Кобозєв — російське прізвище.

Відомі носії:
 Кобозєв Іван Григорович (1910—1970) — радянський російський актор, сценарист, кінорежисер
 Кобозєв Іван Олексійович (1879—1953) — одеський лікар-офтальмолог, професор, праведник народів світу
 Кобозєв Микола Іванович (1901—1993) — французький генетик і ветеринар російського походження
 Кобозєв Микола Степанович (1793—1866) — засновник і перший міський голова Бердянська
 Кобозєв Олексій Володимирович (нар. 1967) — радянський футболіст, нападник
  (1878—1941) — радянський державний діяч